

Населені пункти та їхні частини

 Феліксув — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — село в гміні Поддембиці Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Феліксув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Феліксув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Феліксув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Феліксув — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Феліксув — частина міста Скерневиці в Лодзинському воєводстві
 Феліксув — частина села Антополь у гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Феліксув — частина села Борув у гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — частина села Явожина в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксув — частина села Завадка в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Феліксув — частина села Венцький в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Феліксув — колонія в гміні Ухані Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Примітки